Obst bezeichnet:

 Obst, das Nahrungsmittel
 Obstart, die Früchte einer bestimmten biologischen Pflanzenart oder eine Gruppe verschiedener Fruchtarten, siehe Liste der Obstarten

Obst ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Obst (1869–1945), deutscher Maler
 Andreas Obst (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Andreas Obst (Journalist) († 2008), deutscher Journalist (FAZ)
 Arthur Obst (1866–1936), deutscher Schriftsteller
 Dietmar Obst (* 1940), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Erich Obst (1886–1981), deutscher Geograph und Geopolitiker
 Fritz Jürgen Obst (1939–2018), deutscher Biologe und Museumsdirektor
 Georg Obst (1873–1938), deutscher Ökonom
 Helmut Obst (* 1940), deutscher Theologieprofessor
 James Obst (* 1990), australischer Pokerspieler
 Julia Obst (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Julius Obst (1878–1950), Bildhauer
 Kristin Obst (* 1983), deutsche Politikerin (CDU), MdL Thüringen
 Ludwig Obst (* 1991), deutscher Komponist und Sänger
 Lynda Obst (* 1950), US-amerikanische Filmproduzentin und Schriftstellerin
 Matthias Obst (* 1974), deutscher Meeres-Zoologe
 Michael Obst (Ruderer) (* 1944), deutscher Ruderer
 Michael Obst (* 1955), deutscher Komponist und Pianist
 René Obst (* 1977), deutscher Radrennfahrer
 Seweryn Obst (1847–1917), polnischer Maler und Ethnograph
 Ulrich Obst (* 1946), deutscher Slawist 

Obst als Abkürzung steht für:
 Oberst, in Österreichs Bundesheer die Abkürzung des militärischen Dienstgrades

OBST als Abkürzung steht für:
 Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie, eine Zeitschrift

OBST